Internationale Biatlonunie
 International Boxing Union
 International Bitterness Unit, een maataanduiding voor de bitterheid van bier
 Ibu, een vulkaan in Indonesië.